La Seconda Divisione IBL del 2011 è stata la 2ª edizione del torneo di secondo livello del campionato italiano di baseball, riservato alle seconde squadre delle franchigie. Il torneo ha avuto inizio il 17 aprile ed è terminato a settembre.

Regular season

Squadre

Risultati

Classifica

Le prime 4 classificate si qualificano per le semifinali.

Fase finale

Voci correlate
Italian Baseball League
Italian Baseball League 2011
Coppa Italia IBL 2011

Baseball nel 2011
Italian Baseball League